Der er flere personer, der hedder Henrik Dahl:

 Henrik Dahl (politiker) (født 1960) – dansk sociolog og politiker
 Henrik Dahl (tv-vært) (født 1964) – dansk tv-vært
 Henrik Dahl (fodboldspiller) (født 1975) – svensk fodboldspiller
 Henrik Dahl (skuespiller) (født 1964) – svensk skuespiller